Carl Dobler ist der Name folgender Personen:

* Carl Dobler (Politiker, 1903) (1903–1984), Schweizer Politiker (CVP)
 Carl Dobler (Politiker, 1930) (1930–2022), deutscher Agrarpolitiker

Siehe auch:
 Karl Dobler